Sasamón kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Sasamón (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Sasamón (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar